Milne-Edwards se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henri Milne-Edwards
 Alphonse Milne-Edwards